efekt tunelowy – przejście układu fizycznego pomiędzy stanami oddzielonymi barierą potencjału w mechanice kwantowej
 tunelowanie – zestawianie połączenia pomiędzy oddalonymi hostami poprzez sieć nieznającą protokołu, którym hosty te komunikują się (pojęcie z zakresu informatyki)